Altamira de Caceres, ou l'une de ses graphies, peut désigner :

Altamira de Cáceres : l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de Bolívar dans l'État de Barinas ;
 Altamira de Cáceres : capitale de la paroisse civile d'Altamira de Cáceres, dans la municipalité de Bolívar dans l'État de Barinas.

Homonymie de toponyme